Бродец означава малък брод и може да се отнася за:

 Бродец, село в Община Гостивар на Република Македония;
 Бродец, село в Община Тетово на Република Македония;
 Бродец, село в Община Чучер на Република Македония.

Вижте също 
 Брод (пояснение)